La Serie A3 2021-2022, 3ª edizione della terza serie del campionato italiano di pallavolo maschile, si è svolto dal 9 ottobre 2020 al 26 maggio 2022: al torneo hanno partecipato ventisette squadre di club italiane.

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate, con le squadre divise in due gironi: le prime otto classificate di ogni girone hanno acceduto ai play-off promozione, le squadre classificate al tredicesimo e quattordicesimo posto sono retrocesse in Serie B, mentre quelle classificate all'undicesimo e dodicesimo posto hanno acceduto ai play-out retrocessione.
 Play-off promozione, disputati con:
 Quarti di finale, giocati al meglio di due vittorie su tre gare, tra squadre dello stesso girone di regular season.
 Semifinali e finali, giocate al meglio di due vittorie su tre gare: le due vincitrici delle finali sono promosse in Serie A2.
 Play-out retrocessione, giocati al meglio di due vittorie su tre gare: le due perdenti sono retrocesse in Serie B.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti 
Delle squadre aventi il diritto di partecipazione:
 Il  ha rinunciato all'iscrizione in serie A3.
 L' ha ceduto il titolo sportivo al , il quale è stata ammesso in Serie A3.
 Il  II ha ceduto il titolo sportivo al , il quale è stata ammesso in Serie A3.

Girone bianco

Girone blu

Torneo

Regular season

Girone bianco

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.
      Qualificata ai play-out retrocessione.
      Retrocessa in serie B.

Note:
Il Team Club ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Girone blu

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.
      Qualificata ai play-out retrocessione.
      Retrocessa in serie B.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finali

Play-out retrocessione

Risultati

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
2021-2022